Baila morena peut faire référence à :
 Baila morena (chanson de Zucchero), sorti en 2001 et republié en 2006 avec le groupe Maná.
 Baila morena (chanson de Lucenzo), sorti en 2010.